Шингкхар (гевог) (GewogCode: 205) — гевог в дзонгхаге Жемганг, Бутан. 
 Шингкхар (деревня) (VillageCode: 0098) — деревня в гевоге Ура, дзонгхаг Бумтанг, Бутан. 
 Шингкхар-лакханг — буддийский монастырь школы Ньингма, расположенный в деревне Шингкхар, гевог Ура, дзонгхаг Бумтанг, Бутан.

Примечания